Bliźnięta – astrologiczny znak zodiaku
 Bliźnięta (łac. Gemini) – gwiazdozbiór
 Bliźnięta – skała w Dolinie Kobylańskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

Zobacz też 

 ciąża bliźniacza
 Gemini